Gilda Jannaccone – atleta italiana
Pasquale Jannaccone – economista italiano
Rodolfo Jannaccone – politico italiano